Zhujia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhujia (socken i Kina, lat 31,25, long 106,42), Sichuan, 
 Zhujia (socken i Kina, lat 30,04, long 104,20), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar